Juzbado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Juzbado (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Juzbado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar